Янша () — словенская фамилия. Известные носители:

 Янша, Антон (1734—1773) — словенский художник.
 Янша, Янез (род. 1958) — словенский политик.